Август Роберт Серафим (; ,  — , ) — балтийско-немецкий историк.

Сын юриста , брат историка . Учился в школе и гимназии в Митаве, окончил филологический факультет Юрьевского университета (1888). Вернувшись в Митаву, работал учителем, затем изучал историю в Берлине и Кёнигсберге, в 1895 г. защитил в Кёнигсбергском университете докторскую диссертацию. С 1897 г. работал в городской библиотеке Кёнигсберга, с 1912 г. и до конца жизни её директор. Одновременно с 1899 г. преподавал в гимназии , с 1911 г. и до конца жизни профессор восточноевропейской и восточнопрусской истории. В 1915—1918 гг. возглавлял отдел школьного образования и церквей в администрации оккупированной немцами Курляндии.

Автор монографии «История Курляндского герцогства» (; 1904). В 1906—1924 гг. редактировал журнал «Восточнопрусский ежемесячник» (Altpreußischen Monatshefte).

Жена, София Агнес, урождённая Тилинг (1879—1969) — дочь Теодора Тилинга. Их дочь Бригитте Винклер-Серафим (1914—1972) — автор ряда статей по истории Восточной Пруссии, её сын — историк Генрих Август Винклер.

Историки Германии